Rietveld, niederländisch für Reetfeld

Rietveld ist der Familienname folgender Personen:

 Gerrit Rietveld (1888–1964), niederländischer Architekt und Designer
 Hugo Rietveld (1932–2016), niederländischer Physiker (Rietveld-Methode)
 Imre Rietveld Nielsen (* um 1945), dänische Badmintonspielerin
 Piet Rietveld (1952–2013), niederländischer Ökonom
 Wim Rietveld (1924–1985), niederländischer Designer

Rietveld ist der Name folgender Orte:

 Rietveld (Woerden), eine ehemalige Gemeinde in der Provinz Zuid-Holland, später Provinz Utrecht
 Rietveld (Giessenlanden), ein Ort in Giessenlanden
 Rietveld (Rijnwoude), ein Ort in Rijnwoude
 Rietveld (Alphen aan den Rijn), eine Gemarkung bei Alphen aan den Rijn
 Rietveld (Hazerswoude), eine Gemarkung bei Hazerswoude

Rietveld steht für:
 das Rietveld-Schröder-Haus, ein Wohnhaus und Denkmal in Utrecht
 die Software Rietveld, mit der sich Code-Reviews durchführen lassen